Санта Елена де ла Круз има више значења:

 Санта Елена де ла Круз, Кападеро (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена де ла Круз, Сан Хосе де Лагуна (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз, Ел Ранчито (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз, Ла Ореха (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена де ла Круз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена де ла Круз, Нуево Родео (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику